JH peut signifier :
 Jeune homme dans les petites annonces ;
 Jeunesses hitlériennes, selon le contexte
 JudgeHype, un site internet sur les jeux vidéo de la société Blizzard Entertainment ;
 Jeumont-Heidmann, un équipement de démarrage à résistances pour engins à moteur à courant continu ;
 .
 Jh (textes anciens/généalogie) est souvent utilisé en remplacement de Joseph que l'on retrouve très fréquemment dans la suite des prénoms tant masculins que féminins.
 Jh est un digramme de l'alphabet latin.
 JH est le diminutif du chanteur "Johnny Hallyday".